

Sigle 
 Interactive Data Language – linguaggio di programmazione specializzato nell'analisi di dati scientifici
 Interface Description Language – linguaggio per la descrizione di interfacce
 Intermediate Density Lipoprotein – particelle liberate dall'idrolizzazione dei trigliceridi causata dalla lipoproteinlipasi endoteliale

Codici 
 IDL – vecchio codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Idlewild, ora Aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (Stati Uniti)